Bob se poate referi la:
 Bob, sport
 Bob, plantă leguminoasă, (Vicia faba)
 Bob, plantă leguminoasă, (Lathyrus sylvestris)
 Bob instalație pentru ridicat materiale de construcție
 Episcopul unit Ioan Bob
 Bob Dylan

Vezi și 
 Bobești (dezambiguizare)
 Bobeica
 Bobeanu
 :ru:Боб